Krilovka (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia
 Krilovka (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Krilovka (Saki), poble de Crimea, a Rússia
 Krilovka (Pervomàiskoie), poble de Crimea, a Rússia